Daniel Kaczmarczyk (pseudonim DKA) – polski raper i sportowiec
 Kwasica ketonowa – (Diabetic Ketoacidosis) – skrót z języka angielskiego